Schweinsbrücke steht für:

 Schweinsbrücke (Naumburg), Grenze zwischen Naumburg und Almrich
 Schweinsbrücke (Wismar), Straße in Wismar

Andere Schreibweisen:
 Schweinebrücke (Biederitz)
Siehe auch:
 Schweinebrück
 Schwienbrücke